Okręty US Navy o nazwie USS „Rushmore”

 Pierwszy USS „Rushmore” (LSD-14) był okrętem desantowym. Zwodowany w roku 1944 i skreślony z listy jednostek floty w roku 1976.
 Drugi USS „Rushmore” (LSD-47) był okrętem desantowym. Zwodowany w 1989 roku.

Rushmore